Ippodromo del galoppo di San Siro: impianto inaugurato nel 1920 e attualmente in uso
 Ippodromo del trotto di San Siro: impianto inaugurato nel 1925 e chiuso nel 2015